Села в Україні:
 Волосківці — Рівненська область, Рівненський район
 Волосківці — Чернігівська область, Менський район